Ардатовський повіт — повіт у складі Нижньогородської губернії
 Ардатовський повіт — повіт у складі Симбірської губернії